A Taça dos Campeões Europeus 1975–76 foi 21ª edição da Taça dos Campeões Europeus. O torneio foi vencido pela terceira vez consecutiva pelo Bayern de Munique que bateu o Saint-Étienne na final em Hampden Park, Glasgow.

Primeira fase 

|}

¹ Újpesti Dózsa venceu no número de gols fora de casa.

² Malmö FF venceu nas cobranças de pênalti.

Esquema

Segunda fase 

|}

Quartas de final 

|}

¹ Real Madrid venceu no número de gols fora de casa.

Jogos de Ida

Jogos de Volta 

O Bayern de Munique venceu por 5 a 1 no total.
O Real Madrid venceu por 3 a 3 em gols fora de casa.

Saint-Étienne venceu por 3–2 no agregado.

PSV Eindhoven venceu por 3–2 no agregado.

Semifinal 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta 
Bayern de Munique venceu por 3–1 no agregado.
Saint-Étienne venceu por 1–0 no agregado.

Final

Premiação

Artilheiros

Ver também 

 Copa da UEFA de 1975–76
 Supercopa Europeia de 1976
 Copa Intercontinental de 1976

Ligações externas 
 

1975–76
1975 no futebol
1976 no futebol